Името Новаково носят две български села:

 Новаково, област Варна
 Новаково, област Пловдив

 Вижте също
 Новак
 Новаци